Un impact est une collision entre deux corps. Le terme désigne notamment :

Sciences de l'environnement 
 l'impact environnemental désigne l'ensemble des modifications qualitatives, quantitatives et fonctionnelles de l'environnement (négatives ou positives) engendrées par un projet, un processus, un procédé ;
 une étude d'impact est une étude qui vise à apprécier les conséquences environnementales d'un projet pour en limiter ou atténuer ou compenser les impacts négatifs ;
 l'impact environnemental des transports routiers ;
 l'impact environnemental de la production de viande ;
 l'impact environnemental des barrages.

Sport 
 l'Impact est le nom d'une équipe de football (soccer) à Montréal, Canada.

Sciences 
 cratère d'impact ;
 facteur d'impact, mesure de l'importance d'une revue scientifique ;
 impact, choc faisant intervenir des vitesses relatives très importantes, c'est-à-dire une accélération importante, et donc une force importante, durant un temps très court.

Télévision et cinéma 
 Impact est un film américain réalisé par George Marshall en 1933 ;
 Impact est un film américain réalisé par Arthur Lubin en 1949 ;
 Impact est un film britannique réalisé par Peter Maxwell en 1963 ;
 Impact est un téléfilm britannique réalisé par John Strickland en 2002 ;
 Impact est un documentaire américain réalisé par Max Bervy en 2004 ;
 Impact est un court-métrage américain réalisé par Carol Hutchins en 2006 ;
 Impact est un téléfilm américano-allemand réalisé par Mike Rohl en 2009 ;
 Impact est un magazine de cinéma d'action, petit frère de Mad Movies ;
 Impact est un label de musique français ;
 Deep Impact est un film américain réalisé par Mimi Leder en 1998 ;
 Impact Pictures, une société de production canadienne ;
 Impact, série télévisée sénégalaise de 2021.

Littérature et périodiques 
 Impact est une collection de bande dessinée publiée par les éditions Delcourt ;
 Impact est un roman policier historique de Philip Kerr (2000) ;
 Impact est un roman de Olivier Norek (2020).

Divers 
 Impact est une police d’écriture créée par Geoffrey Lee en 1965 ;
 Impact, centre commercial à Bangkok (Thaïlande) ;
 Impact était un label de disques vinyles consacré exclusivement à la création de compilations, à prix réduit. Chaque compilation était consacrée à un artiste, les titres étaient des versions originales.

Toponyme 
 Impact, une ville du Texas.